Ournac est un patronyme d'origine française porté notamment par :

Camille Ournac (1845-1925), sénateur de la Haute-Garonne de 1897 à 1920

Jean, Georges Ournac (1927-), retraité de la Gendarmerie Nationale
Jean-Marc Ournac (1953-), capitaine honoraire du Corps Technique et Administratif du groupe de spécialité État-Major 

Laurent Ournac (1980-), comédien français
Brice Ournac (1987-), comédien français, spécialiste du doublage

Homonymie de patronyme